RBK peut faire référence :
 au sigle en bourse de l'équipementier sportif américain Reebok.
 au Groupe RBK, groupe de médias russe.
 à Bank RBK, une banque kazakhstanaise.